Halfar ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Halfar (1836–1893), deutscher Geologe
 Bernd Halfar (* 1955), deutscher Soziologe
 Daniel Halfar (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Eva Halfar (1929–2021), deutsch-österreichische Musikwissenschaftlerin
 Sören Halfar (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Sven Halfar (* 1972), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent